Eriokermes är ett släkte av insekter. Eriokermes ingår i familjen eksköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Eksköldlöss
Eriokermes